Елга — посёлок в Тарногском районе Вологодской области.

Входит в состав Верховского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Верховский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Тарногского Городка — 40 км, до центра муниципального образования Верховского Погоста — 13,5 км. Ближайшие населённые пункты — Свердловская, Каплинская, Дуброва.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Тарногского района